«Подвиги Шерлока Холмса» () — сборник детективных рассказов о Шерлоке Холмсе, созданных Адрианом Конан Дойлем и Джоном Диксоном Карром в 1952-1953 годах (1-6 рассказы сочинены обоими писателями совместно, 7-12 принадлежат одному Адриану Конан Дойлю). Публиковавшийся на русском языке под названием «Неизвестные приключения Шерлока Холмса», этот сборник посвящён тем расследованиям великого сыщика, которые не описаны, а лишь упомянуты в произведениях Артура Конан Дойля.

Структура сборника

Издания на русском языке

Отдельные рассказы 
 Ужас в Дептфорде / Перевод И. Вилькомира, Ю. Сазонова // Юность. — 1957. — № 12. — С. 65-71.
 Ужас в Дептфорде / Перевод И. Вилькомира, Ю. Сазонова // Из копилки детектива. — М., 1992. — Т. 3. — Ч. «б». — С. 75-94.
 Тайна закрытой комнаты / Перевод Ю.Логинова // Наука и жизнь. — 1964. — №2. — С. 130-139.
 Рубин «Абас» / Перевод Б.Колтового // Наука и жизнь. — 1964. — №3. — С. 130-139.
 Восковые игроки / Перевод Ю.Логинова // Наука и жизнь. — 1968. — №6. — С. 97-105.

Сборник целиком 
 Адриан Конан Дойл. Неизвестные приключения Шерлока Холмса.- М:АСТ, 2017. 320 с. (серия "чай,кофе и убийства")
 А.К.Дойл, Дж.Д.Карр. Неизвестные приключения Шерлока Холмса.- М:Астрель, 2012. 317с. (серия "зарубежная классика)
 А.К.Дойль. Неизвестные приключения Шерлока Холмса.- М:Астрель, 2012. 317 с.
 Адриан Конан Дойл, Джон Диксон Карр. Неизвестные приключения Шерлока Холмса.- М:Мир книги, 2012. 320 с.

Ссылки

Примечания 

Сборники рассказов
Литературные сборники 1954 года
Шерлокиана